Das Einzel-Skispringen der Männer von der Normalschanze bei den Olympischen Winterspielen 2006 fand am 11. und 12. Februar im Stadio del Trampolino in Pragelato statt.

Daten 
Qualifikation: 11. Februar 2006, 18:00 Uhr

Wettkampf: 12. Februar 2006

Punktrichter:

 
  Ernst Egloff
  Sebastian Linsinger
  Janež Bukovnik
  Eero Kuusinen

Ergebnisse

Qualifikation 

* Die besten 40 Springer qualifizierten sich für das Finale. Des Weiteren waren die besten 15 Springer des Weltcups automatisch qualifiziert.

Finale

Weblinks 

 

Normalschanze Männer